

Czasopisma 
 „Wyzwolenie” – czasopismo
 Wyzwolenie – gazetka konspiracyjna
 Wyzwolenie – gazeta hinduska

Organizacje 
 Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” – chłopska lewicowa partia polityczna działająca w II Rzeczypospolitej
 Wyzwolenie Pracy – organizacja robotnicza o założeniach marksistowskich, która powstała w 1883 w Rosji
 Zbrojne Wyzwolenie – polska organizacja konspiracyjna pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej

Sztuka 
 Wyzwolenie – dramat Stanisława Wyspiańskiego
 Wyzwolenie – spektakl teatralny
 Wyzwolenie – radziecki film wojenny z 1970 r. w reżyserii Jurija Ozierowa

Pozostałe 
 Wyzwolenie kosiarza – zwyczaj ludowy rozpowszechniony na terenie Polski
 Wyzwolenie w hinduizmie – koncepcje w ujęciu filozofii indyjskiej
 Wyzwolenie – publikacja wydana w 1926 roku przez Towarzystwo Strażnica autorstwa J. F. Rutherforda
 Wyzwolenie jest blisko! – ogólnoświatowa seria zgromadzeń religijnych zorganizowanych przez Świadków Jehowy w 155 krajach w roku 2006